Пак, іноді помилково Парк () — корейське прізвище.

Актори 

 Пак Бо Гом — південнокорейський актор.
 Пак Ин Бін — південнокорейська акторка.
 Пак Ин Хє — південнокорейська акторка.
 Пак Мін Йон — південнокорейська акторка.
 Пак Нам Ок — корейська кінорежисерка і акторка.
 Пак Сан Вон — південнокорейський актор.
 Пак Се Йон — південнокорейська акторка.
 Пак Сін Хє — південнокорейська акторка.
 Пак Сі Ху — південнокорейський актор.
 Пак Со Дам — південнокорейська акторка.
 Пак Со Джун — південнокорейський актор.
 Пак Су Е — південнокорейська акторка більш відома як Су Е.
 Пак Хе Су — південнокорейський актор.
 Грейс Пак — американо-канадська актриса корейського походження.

Футболісти 

 Пак Джин Соп — південнокорейський футболіст.
 Пак Джон Бе — південнокорейський футболіст.
 Пак Ду Ік — північнокорейський футболіст та тренер.
 Пак Іль Гап — південнокорейський футболіст.
 Пак Йон У — південнокорейський футболіст.
 Пак Кван Рьон — північнокорейський футболіст.
 Пак Кьон Хун — південнокорейський футболіст.
 Пак Кю Джон — південнокорейський футболіст, учасник ЧС-1954.
 Пак Лі Соп — колишній північнокорейський футболіст.
 Пак Нам Чол (1985) — північнокорейський футболіст.
 Пак Нам Чол (1988) — північнокорейський футболіст.
 Пак Син Чжін — колишній північнокорейський футболіст.
 Пак Сон Хьок — північнокорейський футболіст.
 Пак Те Чун — південнокорейський футболіст.
 Пак Тон Чін — південнокорейський футболіст.
 Пак Хан Со — південнокорейський футболіст, та тренер.
 Пак Че Син — південнокорейський футболіст, учасник ЧС-1954.
 Пак Чі Сон — південнокорейський футболіст.
 Пак Чол Чжін — північнокорейський футболіст.
 Пак Чон У — південнокорейський футболіст.
 Пак Чон Хван — південнокорейський футбольний тренер.
 Пак Чу Йон — південнокорейський футболіст.
 Пак Чу Хо — південнокорейський футболіст.
 Пак Чхан Сон — південнокорейський футболіст.
 Пак Чхоль У — південнокорейський футболіст.

Спортсмени 

 Пак Гьон Мо — південнокорейський лучник.
 Пак Джан Сун — південнокорейський борець вільного стилю.
 Пак Джин Сун — південнокорейський борець греко-римського стилю.
 Пак Ин Чхол — південнокорейський борець греко-римського стилю.
 Пак Ін Бі — південнокорейська гольфістка.
 Пак Йон Мі — північнокорейська борчиня вільного стилю.
 Пак Йон Сок — корейський альпініст.
 Пак Йон Гюн — південнокорейський боксер.
 Пак Йон Чин — південнокорейська борчиня вільного стилю.
 Пак Мі Йон — південнокорейська настільна тенісистка.
 Пак Пом Хо — південнокорейський плавець.
 Пак Сан Йон — південнокорейський фехтувальник.
 Пак Сан Ин — південнокорейська борчиня вільного стилю.
 Пак Сі Хун — південнокорейський боксер.
 Пак Син Хі — корейська ковзанярка.
 Пак Сон Гван — південнокорейський плавець.
 Пак Сон Хьон — південнокорейська лучниця.
 Пак Су Чжін — південнокорейська плавчиня.
 Пак Тхе Хван — південно-корейський плавець.
 Пак Хан Бьоль — південнокорейська плавчиня.
 Пак Х'є Вон — південнокорейська ковзанярка.
 Пак Хьон Йон — південнокорейська борчиня вільного стилю.
 Пак Хьон Сук — північнокорейська важкоатлетка.
 Пак Чін Йон — південнокорейська плавчиня.
 Пак Чхоль Мін — північнокорейський дзюдоїст.
 Річард Парк — американський хокеїст корейського походження.

Політики 

 Пак Джин — корейський військовий діяч династії Чосон.
 Пак И Чун — північнокорейський дипломат.
 Пак Кин Хє — 11 президент Південної Кореї, донька диктатора Пак Чон Хі.
 Пак Пон Джу — північнокорейський політик.
 Пак Ро Бьок — південно-корейський дипломат.
 Пак Сон Чхоль — 3-й голова уряду Північної Кореї.
 Пак Тхе Джун — 32-й прем'єр-міністр Південної Кореї.
 Пак Хон Йон — північнокорейський політик.
 Пак Чжон Ян — корейський політик.
 Пак Чон Хі — третій Президент Південної Кореї (1963—1979).
 Пак Чхун Хун — в. о. прем'єр-міністра Південної Кореї.

Музиканти 
 Пак Че Сон — південнокорейський співак та автор пісень більш відомий під сценічним ім'ям PSY.
 Пак Чі Мін — південнокорейський співак та танцюрист, член гурту BTS.
 Пак Чхан Йоль — південнокорейський співак та актор.

Див. також 
 Список корейських прізвищ
Корейські прізвища